Live on Earth (Cat Empire)
 Live on Earth (Omnia)
 Live on Earth (Star One)
 Live on Earth (UFO)